Сен-Шелі-д'Апше, Сен-Шелі́-д'Апше́ (фр. Saint-Chély-d'Apcher) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Лозер.
 Шелі Рахель Яхимович (в деяких джерелах Єхимович або Йехимович) (івр. שלי רחל יחימוביץ‎; нар.. 28 березня 1960 року, Кфар-Сава) — ізраїльська політична діячка, журналістка і письменниця.
 Мас-Сен-Шелі (фр. Mas-Saint-Chély) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Лозер. * Сен-Шелі-д'Обрак, Сен-Шелі́-д'Обра́к (фр. Saint-Chély-d'Aubrac) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Аверон.